Crippa ist der Familienname folgender Personen:
 Alessia Crippa (* 2000), italienische Skeletonpilotin
 Edward D. Crippa (1899–1960), US-amerikanischer Politiker
 Fábio Crippa (1929–2011), brasilianischer Fußballtorhüter
 Giovanni Crippa (* 1958), italienischer Ordensgeistlicher, Bischof von Ilhéus
 Maddalena Crippa (* 1957), italienische Schauspielerin
 Massimo Crippa (* 1965), italienischer Fußballspieler
 Michel Crippa (1936–1999), Schweizer Manager
 Roberto Crippa (1921–1972), italienischer Maler
 Yemaneberhan Crippa (* 1996), äthiopisch-italienischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Grippa